Joachim Camerarius ist der Name folgender Personen:

* Joachim Camerarius der Ältere (1500–1574), deutscher Humanist, Dichter und Theologe
 Joachim Camerarius der Jüngere (1534–1598), deutscher Arzt und Botaniker